Флавицкий () — польская и русская фамилия. Известные носители:
 Флавицкий, Константин Дмитриевич (1830—1866) — русский художник, исторический живописец.
 Флавицкий, Николай Михайлович (1849— ?) — русский химик.
 Флавицкий, Флавиан Михайлович (1848—1917) — русский химик, член-корреспондент Петербургской академии наук.